Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Moorilla Hobart International 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. Januar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Hobart
Hobart City